Kiki Bertens era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Elena Rybakina con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Kiki Bertens (campionessa)
  Petra Kvitová (quarti di finale, ritirata)
  Johanna Konta (secondo turno)

 Markéta Vondroušová (primo turno)
 Maria Sakkarī (semifinale)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Elena Rybakina (finale)

Wildcard 

  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)

 Johanna Konta (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)

Qualificate 

  Océane Dodin (quarti di finale)
  Alizé Cornet (secondo turno)
  Vitalija D'jačenko (primo turno)

 Kristie Ahn (primo turno)
 Ljudmila Samsonova (primo turno)
 Anastasija Potapova (quarti di finale)

Lucky loser 
  Fiona Ferro (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2020